Mužská dvouhra Pacific Life Open 2002 probíhala v první polovině března 2002. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Indian Wells Tennis Garden nastoupilo šedesát čtyři hráčů, z nichž se deset probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený Američan Andre Agassi, kterého v úvodním kole vyřadil Švýcar Michel Kratochvil.

Vítězem se stal australský první hráč světa Lleyton Hewitt, jenž ve finále za 1.21 hodiny zdolal britskou turnajovou devítku Tima Henmana po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první ze série Masters. Henman se po turnaji posunul na 6. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pacific Life Open 2002